HRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chaurjhari (Nepal)